Ali Akbar Yousefi può riferirsi a:
Ali Akbar Yousefi (1969-vivente) - calciatore iraniano
Ali Akbar Yousefi (2000-vivente) - lottatore iraniano